Norwalk Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Norwalk Township (Iowa)
 Norwalk Township (Ohio)